Кирко́ров — болгарская фамилия.

 Киркоров, Бедрос Филиппович (род. 1932) — болгарский, советский и российский певец.
 Киркоров, Киркор (род. 1968) — болгарский боксёр.
 Киркоров, Филипп Бедросович (род. 1967) — советский и российский певец.

См. также 
 Киркорово — деревня в Тверской области России.
 Киркор
 Кирко
 Кирков
 Кирка
 Керкорян, Кирк